Tubilla hace referencia a varios artículos:

Autores de nombres botánicos 
Tomás Andrés y Tubilla 1859-1882.

Localidades en España 
Tubilla del Agua, provincia de Burgos.
Tubilla del Lago, provincia de Burgos.
Tubilla, en el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos.